Борис Гаврилович Гаврилов (1908 — 1990) — горско-еврейский писатель, поэт и драматург, педагог, первый учитель татского (горско-еврейского) языка и создатель школы, составитель первых грамматики, учебников и словаря татского языка.

Биография 

 С 1930 г. был также корреспондентом первой татской газеты «Захметкеш».

С первых дней Великой Отечественной войны ушёл добровольцем на фронт; демобилизовался в конце 1946 года, вернулся в Дербент.

Семья 
Отец — Гавриил Ермияев, родом из Кубы (Азербайджан).

Сын — Михаил, педагог, журналист, главный редактор газеты «Ватан» и «Кавказской газеты», поэт. Его сын:
 Семён, поэт

Творчество 
Первые стихи опубликовал в газете «Захметкеш» («Труженик») в конце 1920-х годов; печатал в ней стихи и небольшие рассказы в 1930-е годы.

С 1938 году в связи с переводом письменности народностей Дагестана на русский алфавит на основе кириллицы подготовил и издал «Азбуку», «Грамматику татского языка» и «Орфографический словарь татского языка».

Избранные сочинения 
 Пери-Ханум (драма, 1932) — поставлена в татском государственном театре (Дербент) в 1938 г., в репертуаре до 1990 года.

Примечания 

Горско-еврейские писатели
Поэты Дагестана
Писатели Дагестана
Поэты Дербента
Писатели Дербента